Banks hace referencia a varios artículos:

Lugares 
 Canadá:
 Isla de Banks, en el archipiélago ártico canadiense.

 Estados Unidos:
 Banks (Alabama), pueblo en el estado de Alabama.
 Banks (Arkansas), pueblo en el estado de Arkansas.
 Banks (Idaho), lugar designado por el censo en el estado de Idaho.
 Banks (Oregón), ciudad en el estado de Oregón.
 Condado de Banks, condado en el estado de Georgia.
 Municipio de Banks (condado de Antrim, Míchigan)
 Municipio de Banks (condado de Carbon, Pensilvania)
 Municipio de Banks (condado de Fayette, Iowa)
 Municipio de Banks (condado de Indiana, Pensilvania)

 Inglaterra:
 Banks (Cumbria), pueblo en el condado de Cumbria.
 Banks (Lancashire), pueblo en el condado de Lancashire.

 Nueva Zelanda:
 Península de Banks, en la Isla Sur.

 Vanuatu:
 Islas Banks, grupo de islas.

Personas 
 Briana Banks, actriz porno germano-estadounidense.
 Elizabeth Banks, una actriz estadounidense. 
 Gordon Banks, exfutbolista británico.
 Joseph Banks, naturalista y botánico británico.
 Nathan Banks, entomólogo y aracnólogo estadounidense.
 Paul Banks, vocalista de la banda neoyorquina Interpol.
 Tyra Banks, modelo y presentadora de televisión estadounidense.
 Azealia Banks, rapera, compositora y actriz estadounidense.
 BANKS, cantante, compositora y música estadounidense.